Varbitsa (Sjoemen); een stad en gemeente in oblast Sjoemen
 Varbitsa (Chaskovo); een dorp in oblast Chaskovo
 Varbitsa (Pleven); een dorp in oblast Pleven
 Varbitsa (Veliko Tarnovo); een dorp in oblast Veliko Tarnovo
 Varbitsa (Vratsa); een dorp in oblast Vratsa

Zie ook 
 Vrbica